Glasow bezeichnet:

 Glasow (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Glasow (Dargun), Ortsteil der Stadt Dargun im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Glasow (Schorssow), Ortsteil der Gemeinde Schorssow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Glasow (Blankenfelde-Mahlow), Ortsteil der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg 
 Głazów, Dorf im Landkreis Myślibórz in der Neumark
 Glasow (Udmurtien), Stadt in der Republik Udmurtien innerhalb der Russischen Föderation

Glasow ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Glasow (1851–1927), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Ernst von Glasow (1897–1969), deutscher Maler 
 Gabriele von Glasow (1928–2004), deutsche Malerin, Gesangspädagogin und Sängerin
 Niko von Glasow (* 1960), deutscher Regisseur und Filmproduzent
 Otto Glasow, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Glasow (Adelsgeschlecht)
 Hlasowe, Dorf in der Ukraine